Corvo est un nom italien (pluriel : corvi) et portugais (pluriel : corvos) signifiant « corbeau », et un adjectif espagnol (pluriel : corvos) signifiant « courbé, crochu ».

Culture et société 
 Le  est un vin sicilien.
 Le  est une arme blanche traditionnelle chilienne.
 Corvo Attano est un personnage de la franchise Dishonored d'Arkane Studios.

Anthroponyme

Patronyme 

 Jacques de Corvo (?-v. 1344), un ecclésiastique qui fut évêque de Cornouaille puis de Toulon ;
 Joe Corvo (1977-), un joueur américain de hockey sur glace.

Surnom 
 Baron Corvo est un pseudonyme de l'auteur anglais Frederick Rolfe (1860-1913).

Toponyme

Brésil 
 le , un cours d'eau du Rio Grande do Sul ;

Cap-Vert 
 , une localité du Nord-Est de l'île de Fogo ;

Italie 
 les lacs de Corvo, dans la province autonome de Bolzano (Trentin-Haut-Adige) ;
 le mont Corvo, une montagne de la chaîne des Apennins (provinces de Teramo et de L'Aquila, Abruzzes) ;

Portugal 
 Corvo, une île de l'archipel des Açores,
 Corvo, une municipalité de la région autonome des Açores, dont le territoire coïncide avec l'île ci-dessus,
 Vila do Corvo, l'unique localité de cette île ;
 le , une rivière du Nord du pays, affluent du   ;
 la , une lagune à Figueira da Foz (région Centre) ;
 Miranda do Corvo, une ville du district de Coimbra (région Centre).